Daniela Del Din (1969) – tiratrice a volo sammarinese
Paola Del Din (1923) – partigiana e insegnante italiana
Renato Del Din (1922-1944) – militare e partigiano italiano, fratello di Paola